

Cinema
Among the Missing – film del 1923 diretto da William Nigh
Among the Missing – film del 1934 diretto da Albert S. Rogell
Among the Missing – documentario del 2000 diretto da Phillip Daniels

Televisione
Among the Missing – episodio del 1961 della serie tv The Roaring 20's
Among the Missing – episodio del 1962 della serie tv Laramie